Hohenhain ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Hohenhain (Schwedeneck), Ortsteil der Gemeinde Schwedeneck, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Hohenhain (Freudenberg), Ortsteil der Stadt Freudenberg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen